

Населені пункти та їхні частини

 Бельково — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Бельково — село в гміні Кобилянка Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Бельково — осада в гміні Кольбуди Ґданського повіту Поморського воєводства

Примітки